Le tournoi de tennis de Virginie est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1981, classée en catégorie Futures, se dispute à Roanoke du 26 au .

Renée Richards remporte le simple dames. En finale, elle bat Jane Stratton, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Marcella Mesker et Christiane Jolissaint.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Virginie
 Saison 1981 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1981
Virginie
Roanoke (Virginie)
Tennis aux États-Unis en 1981
Tennis en janvier 1981